Congregacions religioses: 
 Les Teresianes, nom amb què és coneguda la Companyia de Santa Teresa de Jesús, fundada a Tarragona per Enric d'Ossó i Cervelló el 1876, i els convents i col·legis fundats per aquesta congregació religiosa femenina.
Col·legi de les Teresianes (Barcelona), col·legi de la congregació a Barcelona, obra d'Antoni Gaudí.
Col·legi de les Teresianes (Tarragona), col·legi de la congregació a Tarragona, obra de Bernardí Martorell.
Convent de les Monges Teresianes, convent de la congregació a Beneixama (Alt Vinalopó).
Carmelites Missioneres Teresianes, congregació religiosa femenina fundada a Ciutadella per Francesc Palau i Quer el 1861.